Claude Lacroix peut désigner :
 Claude Lacroix (1944-2021), scénariste et dessinateur français ;
 Claude Lacroix (1652-1714), jésuite allemand.